Пара Ксавье Малисс / Оливье Рохус — победительница турнира.

Прошлогодние чемпионы — Боб Брайан и Майк Брайан — защищали свой титул, но уступили в полуфинале.

Посев 

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Полуфинал)
  Йонас Бьоркман /  Тодд Вудбридж (Третий раунд)
  Махеш Бхупати /  Максим Мирный (Полуфинал)
  Даниэль Нестор /  Марк Ноулз (Четвертьфинал)
  Уэйн Артурс /  Пол Хенли (Первый раунд)
  Микаэль Льодра /  Фабрис Санторо (Финал)
  Уэйн Блэк /  Кевин Ульетт (Четвертьфинал)
  Мартин Дамм /  Цирил Сук (Первый раунд)

<ol start="9">
  Мартин Родригес /  Гастон Этлис ''(Четвертьфинал)
  Леандер Паес /  Давид Рикл ''(Второй раунд)
  Энди Рам /  Йонатан Эрлих ''(Третий раунд)
  Павел Визнер /  Джаред Палмер ''(Второй раунд)
  Себастьян Прието /  Мариано Худ ''(Второй раунд)
  Леош Фридль /  Франтишек Чермак ''(Третий раунд)
  Ненад Зимонич /  Юлиан Ноул ''(Второй раунд)
  Петр Пала /  Томаш Цибулец ''(Второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Франции по теннису 2004